Pierce County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Pierce County (Georgie) – okres státu Georgie
 Pierce County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Pierce County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Pierce County (Washington) – okres státu Washington
 Pierce County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin